Храм Димитрия Солунского — название христианских храмов, освящённых во имя святого великомученика Димитрия Солунского.

Обиходные названия: Дмитриевская церковь, Дмитриевский собор.

Россия

Архангельская область 
 Церковь Дмитрия Солунского — в селе Верхняя Уфтюга.
 Церковь Димитрия Солунского — в селе Ломоносово.

Волгоградская область 
 Дмитриевская церковь — в хуторе Бесплемяновский.
 Дмитриевская церковь — в хуторе Дурновский.
 Церковь Дмитрия Солунского — в селе Меловатка Жирновского района.
 Дмитриевская церковь — в хуторе Павловский.

Вологодская область 
 Церковь Димитрия Солунского в Дымковской слободе — в городе Великом Устюге.

Крым 
 Церковь Дмитрия Солунского — в селе Садовое, Нижнегорский район.
 Церковь Святого Димитрия Солунского — в Феодосии.

Курская область 
 Храм Великомученика Димитрия Солунского — в селе Средние Апочки Горшеченского района.

Москва и Московская область 
 Дмитриевская церковь (Домодедово)
 Храм Димитрия Солунского у Тверских ворот — бывший храм на Страстной площади Москвы.
 Храм Димитрия Солунского на Благуше
 Храм Димитрия Солунского в посёлке Восточном
 Храм Димитрия Солунского в Дмитровском — в Красногорском районе.
 Церковь Великомученика Димитрия Солунского — Дмитровский Погост.
 Церковь Димитрия Солунского — в Рузе.
 Димитриевская церковь — в селе Большое Тёсово.

Орловская область 
 Храм Димитрия Солунского — в городе Дмитровске.
 Храм Димитрия Солунского — в селе Морево Дмитровского района.
 Храм Димитрия Солунского — в городе Ливны.

Санкт-Петербург и область 
 Церковь Димитрия Солунского в Коломягах — в Санкт-Петербурге.
 Церковь Святого Великомученика Димитрия Солунского при греческом посольстве (более известна как Греческая церковь) — в Санкт-Петербурге.
 Церковь Дмитрия Солунского — в Старой Ладоге.

Тульская область 
 Храм Димитрия Солунского — в Туле.
 Храм Великомученика Дмитрия Солунского — в Туле (недействующий).

Ульяновская область 
 Храм Дмитрия Солунского — в Базарном Сызгане.

Ярославская область 
 Церковь Димитрия Солунского — в Ярославле.
 Церковь Димитрия Солунского — в селе Дмитриановском (недействующая).
 Церковь Димитрия Солунского — в селе Дмитриевском Переславского района.
 Церковь Димитрия Солунского — в селе Дмитриевском Ярославского района (недействующая).
 Церковь Димитрия Солунского — в урочище Мирославка Ростовского района (недействующая).
 Церковь Димитрия Солунского — в селе Павловском Ростовского района.
 Церковь Димитрия Солунского — в селе Полянки Ростовского района (недействующая).
 Церковь Димитрия Солунского — в селе Пужбол.
 Церковь Димитрия Солунского — в селе Стогинском (недействующая).
 Церковь Димитрия Солунского — в селе Филимоново Переславского района (недействующая).
 Церковь Димитрия Солунского — в селе Филимоново Ростовского района (недействующая).
 Церковь Димитрия Солунского — в урочище Юрцево Борисоглебского района (недействующая).

Другие 
 Храм Святого Великомученика Димитрия Солунского — в поселке Князе-Волконское Хабаровского края.
 Дмитриевский собор — во Владимире.
 Дмитриевская церковь — в селе Кузомени Мурманской области.
 Дмитриевская церковь — в Оренбурге.
 Церковь Дмитрия Солунского — в селе Старое Задубенье Брянской области.
 Церковь Дмитрия Солунского — в Великом Новгороде.
 Церковь Дмитрия Солунского — в городе Троицке Челябинской области.
 Храм Святого Великомученика Димитрия Солунского — село Новые Параты, Йошкар-Ола
 Церковь в селе Засечное Пензенского района Пензенской области.

Болгария 
 Собор Святого Димитрия — в Видине.
 Церковь Святого Димитрия — в Кюстендиле.

Греция 
 Базилика Святого Димитрия — в Салониках.

Польша 
 Церковь Святого Димитрия — католическая церковь в селе Бодаки, Малопольское воеводство.
 Церковь Святого Димитрия — православная церковь в селе Бодаки, Малопольское воеводство.

Северная Македония 
 Церковь Святого Димитрия — в Битоле.

Сербия 
 Базилика Святого Димитрия — в Сремской-Митровице.
 Церковь Святого Димитрия — в Суботице.
 Мемориальная церковь Святого Димитрия — в Лазареваце.

Украина 
 Дмитриевская церковь (Харьков)
 Свято-Дмитриевская церковь (Криничное)

Хорватия 
 Собор Святого Димитрия (Даль)

См. также 
 Храм Дмитрия Донского
 Храм Димитрия Ростовского